Guanhua steht für:

 Guanhua (Orden), südkoreanischer Orden für Diplomaten
 Guānhuà, Eigenbezeichnung der Sprache Mandarin, siehe Mandarin (Sprache)